Ново село може бити:

 Ново село (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Ново село (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Ново село (Ончешти), насеље у округу Бакау у Румунији
 Ново село (Колонешти), насеље у округу Бакау у Румунији
 Ново село (Паргарешти), насеље у округу Бакау у Румунији
 Ново село (Урекешти), насеље у округу Бакау у Румунији
 Ново село (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Ново село (Михаилешти), насеље у округу Бузау у Румунији
 Ново село (Глодеану-Силиштеа), насеље у округу Бузау у Румунији
 Ново село (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Ново село (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Ново село (Раку), насеље у округу Харгита у Румунији
 Ново село (Окланд), насеље у округу Харгита у Румунији
 Ново село (Белчешти), насеље у округу Јаши у Румунији
 Ново село (Скиту-Дука), насеље у округу Јаши у Румунији
 Ново село (Скеја), насеље у округу Јаши у Румунији
 Ново село (Сирецел), насеље у округу Јаши у Румунији
 Ново село (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Ново село (Мирча Вода), насеље у округу Констанца у Румунији
 Ново село (Олтина), насеље у округу Констанца у Румунији
 Ново село (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Ново село (Санпетру де Кампије), насеље у округу Муреш у Румунији
 Ново село (Георге Дожа), насеље у округу Муреш у Румунији
 Ново село (Градинари), насеље у округу Олт у Румунији
 Ново село (Гура Падиниј), насеље у округу Олт у Румунији
 Ново село (Липанешти), насеље у округу Прахова у Румунији
 Ново село (Баба Ана), насеље у округу Прахова у Румунији
 Ново село (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Ново село (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Ново село (Покидија), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Ново село (Крецешти), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Ново село (Мунтениј де Сус), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Ново село (Березени), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Ново село (Солешти), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Ново село (Чорашти), насеље у округу Вранча у Румунији
 Ново село (Панчу), насеље у округу Вранча у Румунији
 Ново село (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији